Nainggolan (plaats), een plaats in Indonesië
Nainggolan (onderdistrict), een onderdistrict in Indonesië
Radja Nainggolan, Belgisch voetballer

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing